Gilli steht für:

 Gilli, Gestalt aus der faröischen Färingersaga
 Gilli (Rapper) (Kian Rosenberg Larsson; * 1992), dänischer Rapper

Gilli ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Mürner-Gilli (* 1944), Schweizer Politikerin
 Christine Gilli-Brügger (* 1956), Schweizer Skilangläuferin
 Christoph Gilli (1963–2010), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Louise Gilli-Bucher (1837/38–1886), Schweizer Malerin
 Luciana Gilli (* 1944), italienische Schauspielerin
 Markus Gilli (* 1955), Schweizer Schweizer Radio- und Fernsehjournalist
 Otto Gilli (1940–2014), Schweizer Maler 
 Yvonne Gilli (* 1957), Schweizer Verbandsfunktionärin und Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Gilly
 Gili
 Gille
 Ghillie